Св. св. Константин и Елена може да се отнася до:
 Константин и Елена – римския император Константин I и майка му Елена Константинополска, почитани като християнски светци
 „Св. св. Константин и Елена“ („Дружба“ от 1957 до 1992 г.) – черноморски курорт в България, община Варна

Манастири 
 „Св. св. Константин и Елена“ в курорта „Св. св. Константин и Елена“
 Лъджански манастир „Св. св. Константин и Елена“

Църкви 
 „Св. св. Константин и Елена“, църква в Битоля, Северна Македония
 „Св. св. Константин и Елена“, църква в Букурещ, Румъния
 „Св. св. Константин и Елена“, църква във Велико Търново, България
 „Св. св. Константин и Елена“, църква в Одрин, Турция
 „Св. св. Константин и Елена“, църква в Охрид, Северна Македония
 „Св. св. Константин и Елена“, църква в Пазарджик, България
 „Св. св. Константин и Елена“, църква в Пловдив, България
 „Св. св. Константин и Елена“, църква в Солун, Гърция
 „Св. св. Константин и Елена“, историческа църква в Струмица, Северна Македония
 „Св. св. Константин и Елена“, църква в Тахино, Гърция

Вижте също 
 Константин и Елена